Der Fed Cup 2010 war die 48. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Die erste Runde fand vom 6. bis 7. Februar statt, das Finale vom 6. bis 7. November. Italien verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr durch einen 3:1-Sieg gegen die USA.

Weltgruppe

Erste Runde

Ukraine – Italien

Tschechien – Deutschland

Serbien – Russland

Frankreich – Vereinigte Staaten

Halbfinale

Italien – Tschechien

Vereinigte Staaten – Russland

Finale

Vereinigte Staaten – Italien

Play-offs

Belgien – Estland

Ukraine – Australien

Deutschland – Frankreich

Serbien – Slowakei

Weltgruppe II

Erste Runde

Australien – Spanien

Polen – Belgien

Estland – Argentinien

Slowakei – China

Play-offs 

Qualifiziert hatten sich vier Mannschaften aus der Zonal Group I, zwei Mannschaften aus der  Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Polen – Spanien

Schweden – China

Kanada – Argentinien

Slowenien – Japan

Amerika-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2010
Austragungsort: Yacht y Golf Club Paraguayo, Lambaré, Paraguay
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 19. bis 24. April 2010
Austragungsort: National Tennis Club, Guayaquil, Ecuador
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2010
Austragungsort: National Tennis Centre, Kuala Lumpur, Malaysien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft stieg in die Gruppe I auf

Datum: 3. bis 6. Februar 2010
Austragungsort: National Tennis Centre, Kuala Lumpur, Malaysien
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 6. Februar 2010
Austragungsort: Complexo de Tenis do Jamor, Cruz Quebrada, Portugal
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett  gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv  gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 28. April bis 1. Mai 2010
Austragungsort: Orange Fitness & Tennis Club, Jerewan, Armenien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II auf

Datum: 21. bis 24. April 2010
Austragungsort: Smash Tennis Academy, Kairo, Ägypten
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 2010

2010
Tennisturnier 2010